L'A2 Ethniki 1997-1998 è stata la 37ª edizione della seconda divisione greca di pallacanestro maschile. La 12ª edizione con il nome di A2.

Classifica finale

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 1997
Pallacanestro nel 1998
A2 Ethniki 1997-1998